Gabarret puede hacer referencia a:

Geografía 
 
 Gabarret, núcleo despoblado en la provincia de Huesca, Aragón.
 
 Gabarret, población en Landas, Aquitania.